Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Николу Кифера резултатом 6-1, 6-3.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Рајнер Шитлер (друго коло)
  Јиржи Новак (четвртфинале)
  Јевгениј Кафељников (прво коло)

 Јунес ел Ајнауи ''(четвртфинале) 
 Михаил Јужни ''(полуфинале) 
 Николај Давиденко ''(прво коло) 
 Арно Клеман ''(полуфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2003.